A Associação de Futebol da  (em sérvio: Fudbalski Savez Jugoslavije ou Фудбалски Савез Југославије; em croata: Nogometni savez Jugoslavije; em esloveno: Nogometna zveza Jugoslavije; em macedônio: Фудбалски Сојуз на Југославија) foi a associação que dirigiu o futebol da Iugoslávia de 1919 até 2003. Organizava os torneios nacionais e a Seleção Iugoslava de Futebol, sendo sucedida pela Federação de Futebol da Sérvia e Montenegro (2003 a 2006) e atualmente pela Associação de Futebol da Sérvia (desde 2006).

Historial no Campeonato da Europa 
Organizações: 0
Participações: 1
2000
Títulos: 0
Finais: 0
Ronda de qualificação:
Presenças: 2
Jogos: 20
Vitórias: 9
Empates: 6
Derrotas: 5
Golos marcados: 37
Golos sofridos: 32

Ver também
Campeonato Iugoslavo
Copa da Iugoslávia

Organizações dirigentes do futebol
Futebol da Iugoslávia
Organizações esportivas da Iugoslávia
Organizações esportivas fundadas em 1919